Потёмкина — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Потёмкина, Валерия Леонидовна (более известна под фамилией Резник; род. 1985) — российская шорт-трекистка, мастер спорта международного класса.
 Потёмкина, Елена Михайловна (более известна под фамилией Серно-Соловьевич; 1860—после 1921) — оперная певица (сопрано) и вокальный педагог.
 Потёмкина, Ольга Фёдоровна (род. 1947) — советский и российский практикующий психолог, автор статей и книг по психологии, университетский преподаватель, ректор московского института, профессор и доктор наук психологии.